

Musica 
 Fade – singolo di Cyndi Lauper del 1980
 Fade – album dei Vain del 1995
 Fade – singolo degli Staind del 2001
 Fade – album di Cloudkicker del 2012
 Fade – album degli Yo La Tengo del 2013
 Fade – singolo di Kanye West del 2016
 Fade – singolo di Lewis Capaldi del 2017

Altro 
 Fade o dissolvenza – effetto cinematografico